Stazione di Diano Marina - stazione che serve l'omonima cittadina posta sul tracciato Genova-Venimiglia.

Stazione di Diano - fermata ferroviaria soppressa che serviva il comune di Diano San Pietro